MÁV-telep (Rákospalota), Budapest XV. kerület, Széchenyi út mentén
 MÁV-telep (Kőbánya), Budapest X. kerület, Salgótarjáni út mentén
 MÁV-telep (Ferencváros), Budapest IX. kerület, Péceli út mentén
 MÁV-telep (Felsőrákos), Budapest X. kerület, Keresztúri út mentén